Il Colli di Conegliano è un vino bianco a DOCG prodotto nel Veneto

Zona di produzione 
Comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano, Vidor, della provincia di Treviso.

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Incrocio Manzoni 6.0.13: minimo 30%
Pinot Bianco e/o Chardonnay: minimo 30%
Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano): massimo 10%

Tecniche produttive 
Sono da considerarsi inadatti i vigneti a fondo valle.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità non inferiore ai  ceppi/ettaro.

Sono consentite solo forme di allevamento a controspalliera.

Tutte le operazioni di vinificazione e imbottigliamento debbono essere effettuate nella zona DOCG ma sono ammesse deroghe.

Richiede un invecchiamento fino al 1º marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido, fine, vellutato;

Abbinamenti gastronomici

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Treviso  (1993/94)  370,61  
Treviso  (1994/95)  760,38  
Treviso  (1995/96)  801,01  
Treviso  (1996/97)  1662,44

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Luigi Manzoni#Gli incroci Manzoni
Colli di Conegliano

Collegamenti esterni

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Manzoni bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling